Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1989 года проходил с 17 по 26 февраля в Лахти. Этот финский город в пятый раз принимал у себя чемпионат мира, до этого соревнования проводились в 1926, 1938, 1958, 1978 годах. По сравнению с прошлым чемпионатом в программу были внесены изменения: у мужчин состоялись две гонки на 15 км классическим и свободным стилями; у женщин не было гонки на 5 км, а состоялись две гонки на 10 км также разными стилями, кроме того была добавлена гонка на 15 км, а вместо 20 км спортсменки соревновались на дистанции 30 км.

Герои чемпионата 
Наибольшего успеха у мужчин добился шведский лыжник Гунде Сван, выигравший 2 индивидуальных золота и золотую медаль в эстафете. У женщин по две золотые медали получили финские лыжницы Марья-Лийса Кирвесниеми и Марьо Матикайнен, а также Елена Вяльбе, для которой это были первые награды в её блестящей карьере.

Результаты

Лыжные гонки

Мужчины

30 км (классический стиль) 
18 февраля

15 км (свободный стиль) 
20 февраля

15 км (классический стиль) 
22 февраля

Эстафета 4х10 км 
24 февраля. Судьба медалей решалась на финише в борьбе между 4 сборными. Торгни Могрен принёс золото Швеции, а норвежцы проиграли чемпионам всего 2 секунды, но остались без медалей.

50 км (свободный стиль) 
26 февраля

Женщины

10 км (классический стиль) 
17 февраля

10 км (свободный стиль) 
19 февраля

15 км (классический стиль) 
21 февраля

Эстафета 4х5 км 
24 февраля

30 км (свободный стиль) 
25 февраля

Лыжное двоеборье

17 февраля — Индивидуальная гонка преследования (средний трамплин (К90) + 15 км)

18 февраля — Командные соревнования (средний трамплин (К90) + 3х10 км)

Прыжки на лыжах с трамплина

20 февраля — Большой трамплин (К120)

26 февраля — Средний трамплин (К90)

26 февраля — Большой трамплин (К120), командные соревнования

Медальный зачет

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS 

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта
Февраль 1989 года
Спорт в Финляндии в 1989 году
Чемпионаты мира в Финляндии
Международные спортивные соревнования в Лахти